Costache Negruzzi – politico rumeno
 Ella Negruzzi – giurista rumena
 Iacob Negruzzi – scrittore rumeno